Дозе (Dose, Doze) — фамилия.

Известные носители 
  (1942—2010) — немецкий англицист, профессор Гамбургского университета (1985—2007).
  (род. 1958) — немецкий политолог, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Университета Дуйсбурга — Эссена (с 2011).
  (род. 1956) — немецкий юрист, судья Федерального верховного суда Германии (с 2003), председатель 12-го Гражданского сената (семейное право; с 2012).
 Дозе, Юрген — сценический образ немецкого актёра и писателя  (род. 1962).

См. также